Rivière Châteauguay kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Châteauguay (biflöde till Saint Lawrencefloden), Québec, 
 Rivière Châteauguay (vattendrag i Kanada, lat 56,65, long -69,13), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar